Amerikai Egyesült Államok
 Ostrander (Kalifornia)
 Ostrander (Minnesota)
 Ostrander (Ohio)
 Ostrander (Washington)
 Ostrander (Wisconsin)

Nevek
 Ostrander, családnév